Niemcy:
 Langenfeld – dzielnica Bad Salzungen
 Langenfeld – dzielnica Hessisch Oldendorf
 Langenfeld – gmina w Bawarii, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Langenfeld – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Mayen-Koblenz
 Langenfeld (Rheinland) – miasto w Nadrenii Północnej-Westfalii, w powiecie Mettmann

Osoby:
 Christine Langenfeld – niemiecka prawniczka
 Feliks Langenfeld – ujednoznacznienie
 Joseph Langenfeld – niemiecki polityk

Inne:
 FC Langenfeld – klub badmintonowy

Zobacz też:
 Längenfeld
 Langenfelde